Philippe Sollers, un écrivain français
 Entreprise Sollers (entreprise)